

Australia
Ben Lomond, montagna della Tasmania
Ben Lomond, città del Nuovo Galles del Sud

Nuova Zelanda
Ben Lomond, duomo riolitico dell'Isola Nord
Ben Lomond, montagna dell'Isola Sud

Regno Unito
Ben Lomond, montagna della Scozia

Stati Uniti
Ben Lomond, città dell'Arkansas
Ben Lomond, città della California
Ben Lomond, montagna del Tennessee
Ben Lomond, montagna dello Utah
Ben Lomond, città della Virginia Occidentale

Altro
Ben Lomond, piroscafo del XX secolo